Gregorčičeva ulica je naziv več ulic:
 Gregorčičeva ulica, Dornberk
 Gregorčičeva ulica, Maribor
 Gregorčičeva ulica, Izola
 Gregorčičeva ulica, Kobarid
 Gregorčičeva ulica, Ljubljana

Simon Gregorčič